Alexandre Alexandrovitch Zinoviev (1922-2006), écrivain et logicien soviétique ;
Alexandre Petrovitch Zinoview (1889-1977), 	peintre russe, légionnaire français puis combattant du Corps expéditionnaire russe,  naturalisé français en 1938 ;
Alexandre Dmitrievitch Zinoviev (1854-1931), homme politique russe, gouverneur de la province de Saint-Pétersbourg (1903-1911), membre du Conseil d’État (1911-1917) ;
 Lydia Dimitrievna Zinovieva-Annibal (1866-1907), écrivain et dramaturge de l'« Age d'argent » russe. 
 Famille Zinoviev, famille de la noblesse russe
Grigori Evseïevitch Zinoviev (1883–1936), révolutionnaire soviétique bolchevique ;
Ivan Alexeïevitch Zinoviev (1835-1917), diplomate russe, Directeur du Département Asie au Ministère des Affaires étrangères, membre du Conseil d’État (1909) ;
Nikolaï Alexeïevitch Zinoviev (1839-1917), homme politique russe, directeur du Département de l’Économie, membre du Conseil d'État (1904) ;
Sergueï Olegovitch Zinoviev, joueur de hockey sur glace russe ;

Homonymie de patronyme